Okręty US Navy o nazwie USS "Capable":
 Pierwszy  - trałowiec, zwodowany w 1942, wcielony do służby w 1943; wycofany ze służby amerykańskiej w 1945 i przekazany ZSRR;
 Drugi USNS "Capable" (T-AGOS-16) – okręt badawczy, zwodowany w 1988.

Capable